Влади́мир Иоаки́мович (Акимович) Ко́четов (1818 — 1893) — русский учёный в области сельского хозяйства, заслуженный профессор, декан физико-математического факультета и ректор Императорского Харьковского университета.

Биография 
В. И. Кочетов родился в семье протоиерея Иоакима Семёновича Кочетова. В 1842 году, после окончания II отделения философского факультета Санкт-Петербургского университета со степенью кандидата, был командирован за границу для изучения теории сельского хозяйства. По возвращении в 1846 году был назначен на должность адъюнкта на кафедру сельского хозяйства и лесоводства Харьковского университета. В 1847—1848 годах исполнял обязанности секретаря физико-математического факультета. В 1848 году защитил магистерскую диссертацию «Обозрение начал, на которых основываются способы улучшения пород домашних животных». Экстраординарный профессор (1849). Ординарный профессор (1854). Заслуженный профессор Харьковского университета (1868). С января 1862 года — декан физико-математического факультета.

В течение нескольких лет, с сентября 1862 года по 1872 год, являлся ректором Харьковского университета. Почётный член Харьковского университета (1872).

После выхода в отставку продолжал активное участие в деятельности Харьковского сельскохозяйственного общества; он — один из его учредителей и первый председатель; в 1883 году общество избрало его своим почётным членом. В. А. Кочетов — один из организаторов второго Всероссийского сельскохозяйственного съезда в Харькове в 1872 году; в 1880 году активно участвовал во второй Харьковской сельскохозяйственной выставке.

Награждён орденами Святого Станислава 1-й степени и Святой Анны 2-й степени.

Был похоронен в селе  Харьковского уезда.

Основные труды 
 «О теоретическом изучении сельского хозяйства» (1849)
 «Историческое исследование о шелководстве в Харьковской губернии» (1855)
 «О сельскохозяйственном образовании в России» (1856)

Примечания

Источник 
 
 Биографии ректоров Харьковского университета
 Кочетов Владимир Якимович на сайте Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

Учёные Российской империи
Учёные XIX века
Ректоры Императорского Харьковского университета